Миншань — топоним в Китае.

 Миншань (Бэньси) (明山) — район городского округа Бэньси провинции Ляонин (КНР)
 Миншань (Яань) (名山) — уезд городского округа Яань провинции Сычуань (КНР)
 * Миншань (Mingshan) — месторождение золота в Китае